Termin peptidilna-L-lizin(-L-arginin) hidrolaza ima više značenja.

 Lizinska karboksipeptidaza, enzim
 Karboksipeptidaza E, enzim